Міхня () — румунське прізвище.

Відомі носії 
 Паул Міхня (1921—1994) — молдавський і румунський поет, перекладач.
 Раду Міхня — господар Валахії під ім'ям Раду IX Міхні та Молдавського князівства під ім'ям Раду I Міхні.
 Міхня II Турок (Таркітул) (1564—1601) — господар Валахії з династії Басарабів-Дракулешті (1577—1583, 1585—1591).
 Міхня III (пом. 1660) — господар Валахії (1658—1659), син волоського господаря Раду Міхні.
 Михня Злий (? — 1510) — господар Валахії з династії Басарабів-Дракулешті (1508—1509).

Румунські прізвища